Sibirskoje () ist ein Name russischer Orte:
 Sibirskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Moritten, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Sibirskoje, untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, bis 1938: (Adlig) Keppurren, 1938 bis 1946 Kranichfelde, Kreis Insterburg, Ostpreußen
 Sibirskoje (Omsk, Nowowarschawka), Siedlung im Rajon Nowowarschawka, Oblast Omsk
 Sibirskoje (Omsk, Russkaja Poljana), Dorf im Rajon Russkaja Poljana, Oblast Omsk